Idiot Box (La Caja de los Bobos, en Hispanoamérica; La caja idiota en España) es el episodio 4 perteneciente a la tercera temporada de la serie de televisión animada estadounidense Bob Esponja. Tuvo en la dirección de borrador a Paul Tibbitt y a Kent Osborne, a los artistas Carson Kugler, William Reiss y a Mike Roth; y fue escrito por Paul Tibbitt, Kent Osborne y Merriwether Williams. La dirección de animación fue realizada por Andrew Overtoom, y el director creativo fue Derek Drymon. En este episodio, Calamardo tendrá mucho interés por una caja a la que Bob y Patricio le encuentran diversión.

Argumento 

El episodio comienza afuera de la casa de Bob Esponja, donde este último y Patricio esperan pacientes en la acera. Bob le pregunta si visualiza algo, y Patricio agarra un par de vasos de vidrio para ver a modo de anteojos. De pronto, se oye un ruido: el de un carro enorme. Bob y Patricio se emocionan, ya que habían pedido un paquete y lo estaban esperando. Calamardo sale de su casa y los ve bailar, insultándolos para sus adentros. El cartero le entrega una gran caja a Bob, lo que provoca la curiosidad de Calamardo; quien cree que pidieron jabón espumoso. Cuando sacan el contenido, resulta haber un televisor gigante en el interior. Contra lo predecible, Bob y Patricio arrojan el televisor al basurero y se meten dentro de la caja. Calamardo pregunta por la acción, lo cual se lo confirman; provocando que Calamardo los insulte por ilógicos. Bob le replica que necesitaban más la caja, al poder usar la “imaginación”. Calamardo les pide que le regalen el televisor, y Bob accede; no sin antes decirle que estarán jugando en la caja. Calamardo la lleva, justo cuando empiezan a escucharse sonidos realistas de una expedición a las montañas. Calamardo llega a su casa, y se da cuenta de que ha olvidado el control remoto. En la caja, Bob le pide a Patricio que “baje la voz” o provocaría una avalancha. Patricio lo obliga a gritar más alto. Calamardo patea la caja, y — en el momento más extraño — Bob y Patricio caen. Calamardo oye el sonido de una genuina avalancha, y empieza a preocuparse cuando cree que la “caída” es más larga. Calamardo toca una vez más la caja, pero “provoca” otra avalancha. Patricio le pide a Bob que le “corte” las piernas, pero este exclama que ya no puede hacerlo ya que se “amputó” ambos brazos, lo cual hace que Calamardo se sienta demasiado decaído. Al abrir la caja, se da cuenta de que ambos están bien, y les pide una explicación, pero ninguno se la da; por lo que se desespera. En el momento, se oye el sonido de un helicóptero que “viene a rescatarlos”. Calamardo se enoja e intenta averiguar el origen del ruido; ellos le dicen que con una caja e “imaginación” todo se puede. Calamardo decide intentarlo. 
Calamardo encuentra una caja en su armario, la cual tenía un sombrero. Una vez sacado, decide intentarlo; pero al ver que no resultaba (dado que no estaba imaginando nada), se desespera y patea la caja. En ese momento, se oyen sonidos de policías que “han rodeado la casa”; lo cual angustia a Calamardo. Sale a “probar” que todo estaba bien, pero se da cuenta de que no estaba ocurriendo nada y patea la caja lejos. Bob y Patricio la toman y siguen con su juego. Calamardo regresa a casa e intenta distraerse, pero todos los programas de televisión tenían a las cajas como tema (incluyendo un documental, un programa educativo e incluso una telenovela). Calamardo se desespera, y le cambia a un canal que sintonizaba una pelea… de cajas. Justo cuando planeaba rendirse, oye el sonido más realista de un despegue espacial. Calamardo busca una respuesta lógica, y creen que Bob y Patricio tienen una grabadora con el audio de una grabación del lanzamiento, e incluso cree que se burlan de él. Decide retarlos a demostrar la forma en que lo hacen, pero al no obtener nada, se mete y les pide que viajen a una confrontación entre piratas y robots. Mas al ver que sus sonidos eran demasiado simples y burdos, se termina más molesto que antes y decide investigarlo por su cuenta: esperará a que duerman y verá si tiene algún sistema oculto. No obstante, termina esperando hasta la noche. Entra en la caja y busca el interruptor, pero de pronto piensa detenidamente, analizándolo todo, que sí usaron su imaginación. Entonces intenta imaginar que es conductor de carreras y logra “activar la caja”, lo cual alegra a Bob. Calamardo, mientras, sigue jugando, sin saber que los sonidos realmente provenían del carretón de basura, quien lo termina depositando en la basura. Al día siguiente, Bob y Patricio descubren que la caja no está y deciden ir a la casa de Calamardo, esperando que no estuviera en el vertedero (cuando, irónicamente, pasó toda la noche en él). Con esta frase, finaliza el episodio.

Referencias culturales 

 Idiot Box es un argot para referirse a los contenidos tontos que hay en la televisión.
 La imagen de Bob Esponja mencionando la imaginación se volvió un Meme de Internet (en inglés, Nobody cares: Eso no importa).
 Cuando Bob y Patricio escalan las montañas nevadas, se empieza a escuchar el Canto a la tirolesa, una canción característica de los países alpinos.
 Patricio menciona la frase ¡Soy el Rey Lagarto!. Esta línea es parte de una canción de The Doors de nombre Not to Touch the Earth.
 El sombrero que encuentra Calamardo más tarde lo utiliza en El episodio de Camping.
 Debido al cambio de escritores en cada capítulo, se pierde lo que ocurre con el televisor de Calamardo y el cómo regresa a casa en el próximo episodio, si estaba en el vertedero.
 Calamardo logra oír los sonidos de un arranque de motores; pero luego se muestra que en realidad era un carretón de basura. No se sabe en qué momento empezaron a escucharse sonidos reales.
 La pelea de cajas está inspirada en el boxeo, por la forma en que las cajas se golpeaban.

Véase también 

 Bob Esponja

Enlaces externos 

 Episodio en línea (en español hispanoamericano)

Episodios de la tercera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2002